Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Aniszczenko – ukraiński piłkarz
 Michał (Aniszczenko) – ukraiński biskup prawosławny